Sint-Luciuskerk (Essen)
Sint-Luziuskerk (Chur)